Bazini 

ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Bazini (1911–1998), ungarischer Ruderer
 Károly Bazini (1910–1973), ungarischer Ruderer

und bezeichnet
 ein altes Volumenmaß, siehe Bazini (Einheit)

Siehe auch:
 Bazzini
 Basini